Президентские выборы состоялись 26, 27 и в дополнительный день (в связи с низкой явкой) 28 мая 2014 года перед парламентскими выборами. Об этом объявила Высшая избирательная комиссия Египта 30 марта 2014 года.

Хронология 
3 июля 2013 года в Египте произошёл военный переворот, в результате которого был отстранен президент Мохаммед Мурси. Временным главой государства стал глава Конституционного суда Адли Мансур. Было объявлено о проведении досрочных президентских выборов в Египте в феврале 2014 года. После выборы отложили на апрель 2014 года, не называя точные даты.

30 марта 2014 года Высшая избирательная комиссия Египта официально назначила дату предстоящих президентских выборов на 26 и 27 мая. Второй тур в случае необходимости будет проведен 16 и 17 июня. Итоги голосования должны быть официально объявлены не позднее, чем через десять дней после его проведения.

Регистрация кандидатов началась 31 марта 2014 года и продлится до 20 апреля. Официальная предвыборная кампания стартует 3 марта и завершится за три дня до выборов.

Первым кандидатом был зарегистрирован Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Также по состоянию на апрель 2014 было зарегистрировано ещё два кандидата: Хамден Сабахи и Мортада Мансур.

В Избирательной комиссии Египта заявили, что к крайнему сроку подачи заявок и всех необходимых документов на участие успели только Абдул-Фаттах Ас-Сиси и Хамден Сабахи. За Ас-Сиси было подано 188,9 тыс. заверенных подписных листов (по закону положено не менее 25 тыс.), за Сабахи — 31,6 тыс. подписей. Третий потенциальный кандидат — юрист и президент футбольного клуба «Замалек» Муртада Мансур, 19 апреля официально отказался от участия в выборах в пользу Ас-Сиси.

Кандидаты

Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

Хамден Сабахи

Отказались от участия

Халед Али

Мохаммед эль-Барадеи

Ахмед Шафик

Мортада Мансур

Социологические опросы

Голосование

Предварительное 
15 мая для египетских граждан, проживающих за границей началось голосование на избирательных участках, расположенных на территории диппредставительств в более, чем 120 странах. В течение 4 дней проголосовать смогли около 600 тысяч египтян. Закончилось голосование 19 мая. 21 мая генеральный секретарь Высшей избирательной комиссией страны Абдель Азиз Салман огласил итоги голосования. По ним, Ас-Сиси получил 296 тысяч 628 голосов, Хамдин Сабахи — 17 тысяч 207. Явка превысила 50 %, а всего на избирательные участки пришли 318 тысяч 825 человек. Недействительными признаны 4198 бюллетеней. Участки не открывались в странах, охваченных гражданской войной, в частности, в Ливии, Сирии и Сомали.

Дни тишины 
24 мая начались два «дня тишины» с полным запретом на агитацию. Двадцатидневная предвыборная кампания закончилась массированной агитацией обоих кандидатов: один дал большое телеинтервью, а другой организовал митинг в Каире.

Основное 
26 мая голосование проходило с 9.00 (10.00 мск) до 21.00 (22.00 мск). Избирательным правом в Египте с населением в почти 80 млн человек, наделены около 54 млн граждан. По всей стране 13 899 школ были переоборудованы в избирательные участки. Наблюдение вели 16 тысяч судей. Абдул Фаттах Ас-Сиси проголосовал на избирательном участке в Каире, где собралось множество репортеров и его сторонников. Временный президент Египта Адли Мансур призвал обеспечить высокую явку на выборах вне зависимости от политических пристрастий:

На многих участках начали собираться очереди ещё за полчаса до открытия. В городе Эль-Махалла Эль-Кубра провинции Гарбия в 80 км к северо-западу от Каира прогремел взрыв на одном избирательном участке. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Позже, министр внутренних дел опроверг информацию о взрыве, сказав, что громкий звук был вызван хлопком из выхлопной трубы автомобиля. В пригороде столицы Нахия был убит координатор молодёжного движения «Тамарруд» («Бунт») Мухаммед Фатхи, входившийв предвыборный штаб Ас-Сиси. Безопасность на выборах обеспечивали около 80 тысяч военнослужащих и около 400 тысяч полицейских, в том числе «женская» полиция в составе 42 тысяч человек. В различных районах столицы и по стране размещены спецотряды быстрого реагирования. Для предотвращения возможных диверсий автомобилям запрещено останавливаться в радиусе 200 метров от участков. За ходом голосования следили около 80 местных неправительственных организаций, а Евросоюз отправил около 150 наблюдателей. В целом, голосование прошло в относительно спокойной обстановке при средней явке избирателей. Наблюдатели зафиксировали 127 жалоб, поданных избирателями и представителями штабов кандидатов, касающихся агитации во время голосования и неоднократно возникавших стычек между сторонниками Ас-Сиси и Сабахи.

27 мая избирательные участки открылись в 9.00 (10.00 мск). Несмотря на национальный праздник и бесплатный общественный транспорт, многие избирательные участки оставались пустыми на протяжении долгого времени. Из-за слабой активности избирателей центризбирком принял решение на час продлить голосование, а правительство Египта объявило 27 мая выходным днем в госучреждениях. Кроме того, в избирательной комиссии не исключили, что в случае наплыва египтян избирательные пункты будут работать «до последнего клиента». Позже, член избиркома Абдельваххаб Абдельраззак сообщил, что «голосование на выборах президента республики продлено на третий день», а предвыборные штабы двух кандидатов уже заявили свои официальные протесты по этому поводу. За два дня проголосовали лишь 37 % избирателей, а для признания выборов состоявшимися нужно не менее 50 %.

28 мая в 21:00 по местному времени (22:00 московскому) избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов. Член избирательной комиссии Тарек Аль-Шибл объявил, что проголосовали более 21 миллиона избирателей из 54 миллионов — примерно 39 процентов от всего электората.

Результаты 
Согласно данным, полученным после подсчета голосов из 2 тысяч избирательных участков (из 12 тысяч), ас-Сиси набрал 90 % голосов избирателей. Согласно предварительным результатам от 29 мая, он набрал 93,3 %, тогда как Хамдин Сабахи — 3,0 %. 3,7 % бюллетеней были признаны недействительными. Явка избирателей — около 44,4 процента. Когда стали известны первые данные об итогах выборов, в Каире сторонники ас-Сиси вышли на улицы, размахивая национальными флагами, автомобилисты выражали свою радость гудками, а в небо запускали многочисленные фейерверки. После подсчета голосов в 327 из 352 избирательных округов за ас-Сиси — 92,3 % (свыше 22,3 млн человек), за Хамдина Саббахи — 3,5 % (852 тыс.). 4,1 % бюллетеней, около одного миллиона, были признаны недействительными. Явка, по последним данным, составила 47 %.

29 мая новостной портал «Аль-Яум ас-Сабиа», согласно полученным неофициальным данным избиркома после подсчета 100 % голосов, сообщил, что ас-Сиси получил 92,9 % (23 264 306 человек), а Хамдин Сабахи — 3 % (752 300). Количество недействительных бюллетеней превысило 1 млн (около 4,1 %), а явка — свыше 25 млн человек. Инаугурация нового президента Египта состоится 7 или 8 июня. А Хамдин Сабахи уже признал своё поражение на выборах, выступая на пресс-конференции в Каире, заявив о «готовности принять любые итоги выборов, если они исходят от народа. Мы уважаем выбор народа и признаем своё поражение», усомнившись в верности результатов по явке избирателей. Глава Высшей избирательной комиссии Египта Абдель Азиз Салман заявил, что официальные итоги выборов будут объявлены 3 июня. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что результаты выборов дают «новую надежду» Египту, и что «нам необходимо всячески поддержать выбор народа Египта. Данная страна и её люди дороги нам. Проблемы Египта очевидны и ожидания перемен огромны, но то, что мы наблюдаем сегодня вселяет надежду на положительные перемены в течение ближайших трех лет».

31 мая Хамдин Сабахи подал в избирательную комиссию жалобу, в которой сослался на выявленные нарушения. В частности, на избирательных участках в дни выборов сторонники ас-Сиси вели за него агитацию, были замечены другие злоупотребления. Кроме этого, Сабахи потребовал аннулировать все голоса, поданные на третий день голосования. Позже, Высшая избирательная комиссия не позволила Сабахи оспорить результаты голосования.

3 июня Высшая избирательная комиссия объявила официальные итоги выборов, по которым Ас-Сиси набрал 96,91 % голосов избирателей (23,7 млн человек), Хамдин Сабахи — 3,09 %. Явка составила 47,75 % (почти 54 млн человек). После этого, новоизбранный президент выступил с заявлением по национальному телевидению:

См. также 
 Президент Египта

Примечания

Ссылки 
 В Египте новый президент и … старые времена? 

Египет
Президентские выборы в Египте
2014 год в Египте
Май 2014 года